Аббревиатура КИБ может означать:
 КИБ — Катодно-ионную бомбардировку
 КИБ — Контур информационной безопасности (программное решение для борьбы с утечками информации)
 КиБ — Факультет кибернетики и информационной безопасности МИФИ
 КИБ — Комплексное обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем (специальность на кафедрах ИТ ведущих университетов России)
 КИБ — Контроль исполнения бюджета, применяется в основном в государственном и банковском секторе
 КИБ — Конференция «Интернет и бизнес», отраслевое мероприятие Рунета, объединявшееся с РИФом
 КиБ — Красное & Белое, российская компания-ритейлер и одноименная сеть магазинов формата самообслуживания.